Diese Liste zeigt alle Mitglieder des Staatsrates des Kantons Neuenburg.

Parteiabkürzungen 
 FDP: Freisinnig-Demokratische Partei, ab 2009 FDP.Die Liberalen
 GPS: Grüne Partei der Schweiz
 LPS: Liberale Partei der Schweiz
 PPN: Parti progressiste national
 RN: Ralliement neuchâtelois
 SP: Sozialdemokratische Partei der Schweiz
 SVP: Schweizerische Volkspartei
 Lib.: Liberale (spätere LPS)
 Rad.: Radikale (spätere FDP)

Provisorische Regierung 
Nach der anti-preussischen Revolution war vom 1. März bis 4. Mai 1848 eine neunköpfige provisorische Regierung im Amt.

Staatsräte

Quelle 
 Historique du gouvernement (franz.)

!
Liste, Neuenburg Staatsrat
Neuenburg